Plaats in Indonesië
 Tegallega (Cidolog), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Tegallega (Lengkong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Tegallega (Warungkondang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java